Baarlo (Limburg), dorp in de Nederlands-Limburgse gemeente Peel en Maas.
Baarlo (Steenwijkerland), buurtschap (voormalig dorp) in Overijssel.
Baarlo (Zwartewaterland), buurtschap in Overijssel.

Zie ook
Hoog Baarlo (Hoog Barel)